Пло́скошское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Торопецком муниципальном районе Тверской области Российской Федерации.

Образовано первоначально в 2005 году, включило в себя территории Конищевского, Краснополецкого, Пестряковского и Плоскошского сельских округов. Законом от 28 марта 2013 года в Плоскошское сельское поселение были включены упразднённые Волокское и Уваровское сельские поселения. 

Центр поселения — посёлок Плоскошь.

Географические данные 
 Общая площадь: 1133 км², после объединения поселение стало самым большим по площади в Тверской области. Оно больше Кесовогорского или Сонковского районов.
 Нахождение: северо-западная часть Торопецкого района.
 Граничит:
 на севере — с Новгородской областью, Холмский район
 на северо-востоке — с Андреапольским районом, Бологовское СП
 на востоке — с Пожинским СП
 на юге — с Кудрявцевским СП
 на западе — с Псковской областью, Великолукский и Локнянский районы.

Основные реки — Кунья и её притоки Серёжа и Ока, текущие по Плоскошской низине.

Население 
 
 
По переписи 2010 года — 2138 человек (в том числе 1558 в Плоскошском, 409 в Волокском и 171 в Уваровском сельских поселениях).

Населённые пункты 
Административный центр и крупнейший населённый пункт — посёлок Плоскошь (второй по численности населения в Торопецком районе — 1071 житель в 2002 году).

В составе объединённого Плоскошского сельского поселения насчитывается 107 населённых пунктов:

Бывшие населенные пункты 
В 1998 году исключены из учетных данных деревни Волоковское, Гаврилково, Грязинино, Ераково, Кичка, Ромаши, Батушкино, Глодовская, Сябрино, Хотимля, Стешино, Усвятово, Федотково; в 2001 году — Андрейцево, Анненское, Липовка, Палкино, Трифоново, Шухово.
Ранее исчезли деревни: Авдюхово, Бараново, Бересневка, Клин, Лопатиха, Митино, Мокшино, Рогали, Сизенево, Стихово, Сухоряне, Шелуднево, Юркино, Яхново, Деревягино, Зуево, Липовка, Охряково, Субботино, Чертеж, Чупрово, Язвино, Яхново и многие другие.

История 
В XIX-начале XX века территория поселения относилась к Холмскому уезду Псковской губернии. После ликвидации губернии в 1927 году территория поселения вошла в состав Ленинградской области в образованный Советский район (1927—1930), с центром в деревне Волок. В 1929—1935 гг. входила в Западную область, с 1935 года — в Калининскую область. В 1936 году вошла в образованный Плоскошский район. В 1944—1957 гг. относилась к Великолукской области, в 1957—1958 годах в составе Псковской области, с 1958 опять в Калининской области. В 1960 году Плоскошский район упразднён, территория поселения входит в Торопецкий район.

Экономика 
Основные хозяйства: СПК «Смена», «Кунья», «Волокский», «Краснополецкий», «Конищевский».

Транспорт и связь 
Через территорию поселения курсируют 2 рейсовых автобуса до райцентра. (Торопец — Пестряково и Торопец — Волок). Мобильная связь «Мегафон» и «МТС». В местном почтовом отделении есть интернет.

Известные люди 
 В деревне Паршино родился Герой Советского Союза Александр Иванович Иванов.

Достопримечательности 
 В деревне Волок — усадебный комплекс конца XVIII- 2-я пол. XIX века с валунными мостами начала XIX века и парком с каскадными прудами.
 В селе Красноселье находится церковь Архангела Михаила 1881 года, памятник культурного наследия.
Воронцовский собор.

Литература 
 Воробьёв В. М. Тверской топонимический словарь. — М.: Русский путь, 2005. — 472 с. — ISBN 5-85887-178-X.

Примечания

Ссылки 
Плоскошское сельское поселение на сайте Торопецкого района 

Муниципальные образования Торопецкого района
Сельские поселения Тверской области